Kiziltepe steht für:

 Kiziltepe, eine türkische Stadt, siehe Kızıltepe

Kiziltepe ist der Nachname folgender Personen:

 Cansel Kiziltepe (* 1975), deutsche Politikerin und MdB